Западное оперативное командование:
 Западное оперативное командование — формирование Вооружённых сил Республики Беларусь.
 Западное оперативное командование — формирование Вооружённых сил Украины.